

Onomastica
Marquardo  – nome proprio di persona italiano maschile diffuso in epoca medioevale

Persone
Marquardo di Annweiler (XII secolo) – condottiero imperiale sotto Enrico VI di Svevia
Marquardo di Berg (XVI secolo) – principe-vescovo di Augusta.
Marquardo di Fulda (-1168) – abate del monastero di Fulda
Marquardo di Grumbach (XII secolo) – funzionario dell'imperatore Federico Barbarossa
Marquardo di Hildesheim  – vescovo di Hildesheim, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Marquardo di Randeck (1296-1381) – condottiero imperiale e patriarca di Aquileia

Pagine correlate
Marquard
Marquardt